Гарбин () — фамилия.

Известные носители:
 Гарбин, Дарси (род. 1994) — австралийская баскетболистка.
 Гарбин, Татьяна (род. 1977) — итальянская теннисистка.
 Гарбин, Эдоардо (1865—1943) — итальянский оперный певец.

См. также 
 Гарбини